In 1980/81 werd het 32ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd kampioen.

Seizoensverloop
De titelstrijd werd door vier clubs beslecht. Na de heenronde stonden BFC Dynamo, FC Magdeburg en Dynamo Dresden samen aan de leiding gevolgd door Carl Zeiss Jena met twee punten achterstand. Dynamo Dresden kreeg na de winterstop enkele tegenslagen te verwerken. Gerd Weber werd gezien als een vluchtrisico naar West-Duitsland en werd samen met andere spelers Peter Kotte en Matthias Müller uitgesloten, zij mochten niet meer in de Oberliga voetballen. De andere spelers konden dit verlies niet helemaal opvullen en de club eindigde op de vierde plaats aan het einde van het seizoen. Ook Magdeburg liet het op het einde afweten nadat het op de zeventiende speeldag nog aan de leiding stond. De titelstrijd ging verder tussen BFC Dynamo en CZ Jena. De titel werd beslist op de laatste speeldag in een onderlinge confrontatie. In tegenstelling tot vorig jaar had Dynamo nu genoeg aan een gelijkspel om de titel te verlengen. De club won met 2:1 en haalde zo een kampioenen-hattrick binnen met drie titels op rij. Dynamo Dresden had het de club voorgedaan van 1975 tot 1978. Jena moest, 17 dagen na de nederlaag in de finale van de Europacup II tegen Dinamo Tbilisi, andermaal genoegen nemen met een tweede plaats.

Zwickau stond 23 speeldagen op een degradatieplaats, waarvan 11 speeldagen op de laatste plaats. De club redde zich in extremis door een uitzege bij het al van het behoud verzekerde Rostock. Het was al 34 speeldagen geleden dat Zwickau nog eens een uitwedstrijd kon winnen. Aue moest rekenen op een zege van Chemie Halle tegen nieuwkomer Böhlen omdat Böhlen een beter doelsaldo had. Böhlen was het seizoen goed gestart, maar zakte dan weg en verloor ook op de laatste speeldag en werd zo laatste. Riesa dat won tegen Dresden degradeerde ook naar de DDR-Liga.

Er kwamen 2.265.400 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 12.445 per wedstrijd.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In 182 duels werd in totaal 525 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,88 per wedstrijd. De grootste zege was BFC Dynamo-Chemie Leipzig (10:0). In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1980/81 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Voetballer van het jaar
Hans-Ulrich Grapenthin van Carl Zeiss Jena werd verkozen tot voetballer van het jaar. Eberhard Vogel werd tweede en Rüdiger Schnuphase werd derde. Alle drie de spelers waren van Jena.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
Bundesliga 1980/81
FDGB-Pokal 1980/81
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1980
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1981

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1980/81